Eudòxia Comnè (germana d'Aleix I) (1048-)
 Eudòxia Comnè (filla d'Aleix I) (1094 - ca. 1129)
 Eudòxia Comnè (filla de Joan II) (ca. 1116-)
 Eudòxia Comnè (filla d'Andrònic Comnè) ()
 Eudòxia Comnè (1150/1152–1203)